Серге́й Васи́льевич Юзепчу́к (1893—1959) — советский , флорист и систематик. Доктор биологических наук (1941), профессор, специалист по картофелю (). Историк ботаники, коллектор, ресурсовед.

Биография 
Родился 16 (28 января) 1893 года в Москве в семье инженера путей сообщения. Начальное образование получил в Орле, а позже в Александровской гимназии в Риге, которую окончил с золотой медалью в 1911 году. Осенью того же года зачислен студентом Санкт-Петербургского университета на биологическое отделение физико-математического факультета, который успешно окончил в 1918 году.

В университете он активно участвовал в работе ботанического кружка, слушал лекции известных ботаников Н. А. Буша, В. Л. Комарова. В 1915—1916 годах принимал участие в экспедиции в Тверскую губернию с целью изучения флоры и растительности лугов. В 1916—1917 годах под руководством ботаника Гарольда Линдберга работал в гербарии Гельсингфорса над изучением сложных в таксономическом отношении родов  и . Летом 1917 года он вернулся в Тверскую губернию для продолжения изучения манжеток и одуванчиков в полевых условиях. В 1918—1919 годах. работал в Москве лаборантом в Комитете по делам изобретений при ВСНХ. В это же время он занимался изучением рода  и в 1919 году опубликовал о нём работу, которая привлекла внимание ботаников.

В мае 1919 года он получил должность младшего консерватора в Петербургском ботаническом саду (с 1931 года — БИАН имени В. Л. Комарова), в котором проработал почти всю свою дальнейшую жизнь. До 1925 года он был куратором отдела Кавказа Гербария Ботанического сада, а позже стал заведующим отдела европейской части СССР.

Принимал участие в двух путешествиях по Центральной и Южной Америке, откуда им было привезено множество новых видов растений семейства Паслёновые для последующего изучения. Первое путешествие (1926—1929) проводилось по заданию Н. И. Вавилова, маршрут пролегал по Бразилии и Чили. Вторая экспедиция (1947) направлялась в Бразилию для наблюдения солнечного затмения, руководил поездкой директор Пулковской обсерватории А. А. Михайлов.

Кроме того, Сергей Владимирович много путешествовал по территории Советского Союза. Он побывал на Кавказе, в Крыму, Казахстане, на Кольском полуострове, Урале. Из всех поездок он привозил обширный гербарный материал, а также семена растений для посадки в оранжереях Ботанического института.

Как флорист-систематик принимал участие в обработке ряда семейств для 30-томной «Флоры СССР» (1934—1964 гг.).
Сергей Васильевич длительное время занимался преподавательской деятельностью в ленинградских вузах, читал студентам специальные курсыː «География растений», «Высшие растения», «Методика исследований» и др. В 1920—1923 годах — ассистент кафедры ботаники в Педагогическом институте имени Некрасова; в 1924—1925 годах ассистент-преподаватель в Ленинградском Коммунистическом университете; в 1927—1929 годах работал во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур; в 1929—1931 годах — консультант Всесоюзного института каучука и гуттаперчи; в 1938—1941 годах — доцент кафедры морфологии и систематики ЛГУ имени А. А. Жданова; в 1942—1944 годах в эвакуации в Казани, работал в Раифскм опытном лесничестве; 1944—1948 годах — профессор и заведующий кафедры морфологии и систематики ЛГУ.

Он часто и охотно оказывал консультации своим коллегам по сложным профессиональным вопросам. Им было написано более ста научных работ, на которые в своих исследованиях продолжают ссылаются ботаники многих стран мира.

Был высокообразованным и всесторонне эрудированным человеком. Он владел многими иностранными языками (немецким, французским, испанским, английским и др.), отлично знал латынь. Любил литературу и искусство, особенно русскую поэзию, нередко сам писал стихи и эпиграммы на друзей.

Умер 8 января 1959 года в Риге, (ныне Латвия).

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медали, в том числе Медаль ВСХВ (1954)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за ботанические исследования, опубликованные в издании «Флора СССР» тт. 14—17 (1949—1951)

Библиография

Названы в честь С. В. Юзепчука 
В честь С. В. Юзепчука названы следующие виды растений:

 
  = 
  =

Литература 
 .
 B. Schischkin, «Sergei Vasilievich Juzepczuk» // Taxon, 9 (1960): 142—145.

Ссылки 
 Цифровой гербарий: Juzepczuk S. V. 
 Juzepczuk, Sergei Vassiliyevich  // Index of Botanists
 Juzepczuk, Sergei Vasilievich (1893—1959) // Global Plants

Выпускники Рижской Александровской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Награждённые медалями ВДНХ СССР